Philidor – famiglia francese
 Michel I Danican Philidor – musicista (1580 circa-1651 circa)
 Jean Danican Philidor – musicista (1620 circa-1679)
 André Danican Philidor detto Philidor il Vecchio – compositore (1647 circa-1730)
 Jacques Danican Philidor – compositore (1657 circa-1708)
 Anne Danican Philidor – compositore (1681-1728)
 Pierre Danican Philidor – compositore (1681-1731)
 Michel II Danican Philidor – musicista (1610 circa-1679)
 Michel III Danican Philidor – compositore (1683-1723)
 François-André Danican Philidor – scacchista e musicista (1726-1795) 
 Difesa Philidor – apertura scacchistica
 Posizione di Philidor – posizione scacchistica